VM i ishockey 1955 var det 22. VM i ishockey, arrangeret af IIHF, og for de europæiske hold gjaldt mesterskabet endvidere som det 33. EM i ishockey. Mesterskabet blev spillet i perioden 25. februar – 6. marts 1955 i byerne Köln, Dortmund, Düsseldorf og Krefeld i Vesttyskland.

VM var opdelt i to niveauer. De ni bedste hold spillede A-VM om verdensmesterskabet, mens de resterende fem hold spillede B-VM, der blev kaldt "junior-turneringen", sammen med et vesttysk B-hold, der egentlig deltog uden for konkurrence.

Sovjetunionen havde overraskende vundet VM i 1954, hvor de blandt andet slog Canada 7-2. Men denne gang fik Canada taget revanche og vandt mesterskabet tilbage. I de to landes indbyrdes kamp, mesterskabets sidste, vandt Canada 5-0. Det var canadiernes 16. VM-titel, mens det sovjetiske hold måtte nøjes med VM-sølv, og dermed europamesterskabet som bedste nation fra Europa.

A-VM 

{| class="wikitable" style="text-align: center;" width="500px"
! colspan="2"|Slutresultat
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| style="background:gold"|Guld
| align="left"|
| 8 
| 8
| 0
| 0
| 66-6  
| 16
|-
| style="background:silver"|Sølv
| align="left"|
| 8 
| 7
| 0
| 1
| 39-13
| 14
|-
| style="background:#cc9966"|Bronze
| align="left"|
| 8
| 5
| 1
| 2
| 63-22
| 11
|-
| 4.
| align="left"|
| 8 
| 4
| 2
| 2
| 33-29
| 10
|-
| 5.
| align="left"|
| 8 
| 4
| 1
| 3
| 40-16
| 9
|-
| 6.
| align="left"|
| 8 
| 2
| 0
| 6
| 28-43
| 4
|-
| 7.
| align="left"|
| 8 
| 2
| 0
| 6
| 19-59
| 4
|-
| 8.
| align="left"|
| 8 
| 1
| 0
| 7
| 15-59
| 2
|-
| 9.
| align="left"|
| 8 
| 1
| 0
| 7
| 16-72
| 2
|}

Slutstillinger

B-VM 

{| class="wikitable" style="text-align: center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1955
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vundn.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| width="40px"|1.
| align="left"|
| 5 
| 4
| 1
| 0
| 52-6  
| 9
|-
| 2.
| align="left"| B
| 5 
| 4
| 1
| 0
| 30-5  
| 9
|-
| 3.
| align="left"|
| 5
| 3
| 0
| 2
| 17-12
| 6
|-
| 4.
| align="left"|
| 5 
| 2
| 0
| 3
| 19-31
| 4
|-
| 5.
| align="left"|
| 5 
| 1
| 0
| 4
| 10-28
| 2
|-
| 6.
| align="left"|
| 5 
| 0
| 0
| 5
|   9-55
| 0
|}

1955
Ishockey i 1955